Это список мезонов в физике элементарных частиц. Являются составными бозонами. Элементарные бозоны см. список бозонов. Объединение колонок «обозначение» и «античастица» в списке означает, что частица является античастицей сама себе.

См. также 
 Список барионов
 Список бозонов
 Список лептонов
 Список частиц

М